

Biografia
Dalla fine degli anni '90 è autore televisivo. Ha collaborato con i principali network tra cui Mediaset, Rai, Mtv e Sky. Ha scritto per L'isola dei famosi, Domenica Live, Detto fatto, X Factor, Fuori dal coro.

È anche regista. Alla fine degli anni '90 ha realizzato numerosi film d'arte con Elisabetta Sgarbi .

Nel 2001 ha pubblicato il suo primo disco con la band Castadiva, distribuzione Venus.

Nel 2009 è uscito il suo primo libro dedicato alla TV: Reality. Dal Grande fratello all'Isola dei famosi.

Nel 2015 esce il suo primo romanzo: La mantide religiosa, eclissi editrice.

Televisione 
 ,Tutto truccato  (2000)     Netsystem.com-Videoportal - Autore
 Fascia protetta - Il TG della TV (2001) La 7 - Autore
 Come Thelma e Louise (2002) Odeon Tv - Autore delle esterne dell’edizione argentina 
 L'isola dei famosi (2003, 2004, 2005, 2008, 2010) Rai 2 - Autore giochi e esterne
 Music Farm (2004) Rai 2 - Autore
 Absolutely ’90s (2004) Mtv - Autore e adattatore format
 Stage (2004) Italia 1 - regista
 FastForward (2005) Mtv - Autore in esterna
 The Club (2005) All Music - Autore
 Mtv Day (2005, 2007, 2009) Mtv - Autore dei testi
 School in Action (2006) Mtv - Autore
 Distraction (2006) Italia 1 - Autore casting
 Wild West (2006) Italia 1 - Autore responsabile day time
 MTV Our Noise (2007) Mtv - Autore ideatore e realizzatore
 La Sposa Perfetta (2007) Rai 2 - Autore confessionali e day time
 Mtv Ten The Most (2007) Mtv - capo progetto
 Live Earth (2007) Mtv - autore responsabile
 MTV Your Noise (2007, 2008) Mtv - Autore ideatore
 X Factor (2008) Rai 2 - Autore casting e bootcamp
 Italia’s Next Top Model (2008) Sky Vivo - capo progetto
 The Most (2008, 2009) Mtv - capo progetto
 Academy (2009) Rai 2 - Autore
 Scalo 76 Talent (2009) Rai 2 - Autore
 Coca Cola Live (2009) Mtv - capo progetto
 Ten X Ten (2009) Mtv International - capo progetto
 Nga e Para (2011) versione albanese di Extreme Makeover Home Edition - capo progetto
 Un giorno da cani (2011) Deejay Tv - capo progetto
 Plastik - Ultrabellezza (2011) Italia 1 - Autore
 Star Academy (2011) Rai 2 - Autore casting e prime time
 Mamma mia che domenica (2012) La 7 - Autore
 Non ditelo alla sposa (2012) La 7 - Autore curatore format
 Brat Camp (2013) Italia 1 - capo progetto
 The Chef (2013, 2014) Canale 5, La 5 - Autore e product placement Mondadori
 Project Runway (2014) Fox - Autore
 In Forma (2014, 2015, 2016, 2017, 2018)     Canale 5 - Autore
 Monte Bianco (2015) Rai 2 - Autore delle prove
 Detto fatto (2015, 2016) Rai 2 - Autore
 Domenica Live (2017, 2018, 2019, 2020, 2021) Canale 5 - Autore
 Colpo di tacchi (2018) La 5 - Autore
 Ultime dalla casa (2018) Mediaset Extra - Autore
 Ultime dall'Isola (2018) Mediaset Extra - Autore
 Fuori dal coro (2019,  2020, 2021) Rete 4 - Autore
 Buoni o cattivi (2021) Italia 1 - Autore
 Verissimo (2021, 2022, 2023) Canale 5 - Autore

Filmografia

Se(t)te - regista con Elisabetta Sgarbi (2000)
 L'isola del tesoro - regista con Elisabetta Sgarbi (2000)
 This Is My Chocky Message - regista con Elisabetta Sgarbi (2000)
 John Richmond non lo sa - regista con Elisabetta Sgarbi (2000)
 Ancora un Po - regista con Elisabetta Sgarbi (2000)
 (non sempre) merci beaucoup - regista con Elisabetta Sgarbi (2000)
 Plutone - regista (2000)
 La consolazione e la spina dolorosa - regista con Elisabetta Sgarbi (2001)
 Delitto sul Po di Flavia Mastrella, Antonio Rezza - attore (2002) 
 Anemic City - regista (2002)
 Le chateau anemique - regista (2002)
 Anemic Crash - regista (2002)
 Trasparenze - regista (2004)
 Giancarlo Cazzaniga Il pittore dei Jazz Men - regista (2010)

Web

#restyledbyguess, Guess? - autore (2022)
History chef di Carlo Cracco, Elimobile - autore (2022)

Radio
 Traffic con Carlo Pastore e Brenda Lodigiani, Radio 2 (2010)
 T'immagini con Angela Rafanelli, Radio Novella 2000  (2015)
 Gli ammazzacaffé con Monica Soldano, Radio 100 passi   (2017-2020)

Pubblicazioni
 Ticket to write. Giovani scrittori italiani e canzoni dei Beatles: Storia del paradiso a cura di Guido Michelone, Arcana (2003)
 Damarti, poesia, Edizioni Pulcinoelefante (2003)
 Reality. Dal «Grande fratello» all'«Isola dei Famosi», Bompiani (2009)
 Il computer che calcolava, Wannaboo (2013) (ebook)
 Mosquicide - i migliori film del 2013, Wannaboo (2013) (ebook)
 Factual, reality, makeover. Lo spettacolo della trasformazione nella televisione contemporanea: Plastik-Ultrabellezza a cura di Veronica Innocenti, Marta Perrotta, Bulzoni (2014)
 Mosquicide - i migliori film e serie TV del 2014, Wannaboo (2014) (ebook)
 La mantide religiosa, Eclissi Editrice (2015)
 Passeggeri oscuri, CreateSpace Independent Publishing Platform (2018)
 Dolci per pigri, Vallardi (2018), con Alice Balossi
 Dark Passengers, Amazon Digital Services LLC (2019)
 Il quaderno del lupo, Amazon Digital Services LLC (2020)
 Leonardo Da Vinci è morto!, Amazon Digital Services LLC (2021), con Mario Taddei
La congiura di Babbo Natale, Amazon Digital Services LLC (2021)
Il balletto dei satiri porci (raccolta di racconti brevi), Amazon Digital Services LLC (2022)

Discografia 
 Dalla parte di Schwa , Castadiva  (2000)
 Anemic Music, Second Elliptic Eye  (2002, pubblicato nel 2017)
 One Minute Supernovas, Second Elliptic Eye  (2017)
 Non amarmi senza dirmelo, Second Elliptic Eye  (2018)
 Black Dance, Second Elliptic Eye  (2020)

Note